

Bandeira 
A bandeira de Aragão é um tradicional selo real dos reis de Aragão, que era antigamente usada unicamente pelo Rei, como expressão de sua soberania. Existe documentação que prova que a mesma foi usada desde os tempos de Alfonso II, da dinastia da Casa de Barcelona, sendo universalmente conhecidas conhecidas como "de Aragão".

De acordo com o Estatuto de Soberania, a bandeira aragonesa é a tradicional das quatro barras horizontais vermelhas sobre fundo amarelo.

Desde alguns anos atrás, é comum usar minoritariamente um outra bandeira como sinal da independência de Aragão, a Estrelada Aragonesa (formada pelas quatro barras de Aragão e uma estrela vermelha no meio).

Escudo 

O escudo de Aragão é dividido em quatro partes que, na configuração adotada, se difundiu com predomínio sobre outras ordenações heráldicas.

A descrição heráldica é a seguinte:

Na primeira parte, sobre campo dourado, uma árvore com cor natural, encimada por uma cruz latina. Na segunda parte, sobre campo azul, há uma cruz prateada no canto superior esquerdo. Na terceira parte, sobre campo prateada, uma cruz de São Jorge, no centro, com quatro cabeças de mouros em volta desta cruz. Na quarta parte, sobre campo dourado, há quatro faixas vermelhas verticais. Acima de todo o escudo, tem uma coroa real aberta, de oito elos (sendo quatro visíveis), com pérolas; e oito flores-de-lis (sendo cinco visíveis), com rubis e esmeraldas no aro.

Ver também 
 Brasão de Armas da Coroa de Aragão na heráldica

Ligações externas 
 e Aragão

Aragão
Aragão